

Toponymes 

 Sandy, ville du Bedfordshire, en Angleterre
 Sandy, ville américaine de l'Oregon
 Sandy, ville américaine en Utah
 Sandy Hook, péninsule barrière de la ville de Middletown au New Jersey

Prénoms, noms, diminutifs ou noms de scène 
 

Sandy ou Sandie est le diminutif d'un prénom unisexe commun : la version masculine peut être un diminutif de Sanford, Alexander ou Alasdair ; tandis que la version féminine est un diminutif de Sandra ou plus rarement Alexandra. C'est également un patronyme. Il peut faire référence à :

Femmes 
 Sandra Chambers, dite Sandy Chambers ou Sandy, chanteuse britannique
 Sandy Denny, auteur et chanteuse britannique
 Sandy Descher, actrice américaine
 Sandy Duncan, chanteuse et actrice américaine
 Sandy Green, chanteuse et actrice britannique
 Sandy Leah Lima, dite Sandy, auteur, chanteuse et actrice brésilienne
 Sandy Mölling, chanteuse allemande
 Sandy Stevenson, dite Sandy Stevens ou Sandy, chanteuse britannique
 Sandy, pseudonyme du mannequin porno Zsanett Égerházi
 Isabelle Sandy, ou Madame Pierre Xardel, pseudonymes d'Isabelle Dieudonnée Marie Fourcade (1884-1975), écrivaine et animatrice de radio française

Hommes 
 Sandy Brown, clarinettiste écossais de jazz
 Sandy Dvore, artiste américain
 Sandy Gall, présentateur britannique
 Sandy Koufax, lanceur de baseball américain
 Sandy Wollaston, explorateur britannique
 Sandy Woodward, surnom de l'amiral britannique John Woodward
 Sandy Patch, surnom d'Alexander McCarrell Patch (1889-1945), général de l'US Army dans la Seconde Guerre mondiale
 Sandy Ayapen, artiste britannique
 Sandy Casar, coureur cycliste français
 Marco Antonio Sandy (1971-), footballeur bolivien

Personnages de fiction 
 Sandy Hawkins (h.), super-héros de DC Comics
 Sandy Cohen (h.), personnage de la série télévisée Newport Beach joué par Peter Gallagher
 Sandy Olsson (f.), personnage de Grease joué par Olivia Newton-John
 Sandy Belle (f.), personnage principal du manga Sandy Jonquille
 Sandy Reynolds, personnage principal de Sandy et Hoppy, bande dessinée de Lambil parue dans Spirou
 Sha Wujing (Sandy (h.) dans le roman chinois Le Voyage en Occident
 Sandy Brown (f.), personnage de Les Koalous
 Sandy Écureuil (f.), personnage de Bob l'éponge
 Sandy (h.), personnage du manga One Piece
 Sandy (h.), personnage de la série télévisée Monkey Magic joué par Shiro Kishibe
Sandy Kominsky (h.), personnage de la série La méthode Kominsky joué par Michael Douglas
Sandy Ricks (h.), personnage de la série Flipper le dauphin joué par Luke Halpin
Sandy (h.), personnage de la saison 9 de la série Friends apparaissant que dans un épisode

Musique

Chanson anglophone 
 Sandy est le nom d'un groupe de pop/rap iranien jouant de la musique Bandari, devenu célèbre à la fin des années 1990
 Sandy, une chanson de Larry Hall (1959)
 Sandy, une chanson de Dion DiMucci (1963)
 Sandy, un album de Sandy Denny (1972)
 4th of July, Asbury Park (Sandy), une chanson de Bruce Springsteen dans The Wild, the Innocent and the E Street Shuffle (1973), qui a été reprise par The Hollies en 1975 sous le titre Sandy
 Sandy, une chanson de The Carpenters dans l'album A Kind Of Hush (1976)
 Sandy, une chanson chantée par John Travolta dans Grease (1978)
 Sandy Records, un label de rock and roll créé par Sandy Goldberg à Mobile (Alabama) entre la fin des années 1950 et le début des années 1960.

Chansons francophones 
Sandy est un titre de chanson française notamment porté par :
 Sandy, chanson d’Anouk
 Sandy, chanson de Joe Dassin
 Sandy, chanson de Colette Magny
 Sandy, chanson d’Amélie Morin
 La chanson du vieux Sandy, chanson de Michel Faubert
 Sorry Sandy, chanson de Shake
 Sandy, chanson des 2be3

Cinéma 

 , film américain de George Melford (1918)
 , film américain d'Harry Beaumont (1926)
 Sandy, film français de Michel Nerval (1983)

Autres 
 Sandy, ouragan dans l'océan Atlantique Nord en 2012.
 Sandy, indicatif radio de search and rescue utilisé par les avions de chasse pendant la Guerre du Viêt Nam.
 Sandy Claws, altération de Santa Claus par Jack Skellington (Perce-Oreilles en version française) dans la version originale de L'Étrange Noël de monsieur Jack.

Prénom épicène